Apelle peut désigner :
 Apelle, un célèbre peintre grec qui a vécu au IV siècle av. J.-C. ;
 Apelle, une espèce de primates d'Amérique du Sud relativement communs au Brésil ;
 Apelle, un chrétien gnostique du milieu du II siècle.

Voir aussi 
 Apelles, un nom propre
 Apelles et Campaspe, un ballet d'action en 2 actes de Jean-Georges Noverre